John Gordon (1610–1644) – brytyjski szlachcic, 1. baronet Gordon of Haddo
 John Gordon (1632–1665) – brytyjski szlachcic, 2. baronet Gordon of Haddo
 John Hamilton-Gordon (1847–1934) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. markiz Aberdeen i Temair, 7. hrabia Aberdeen 
 John Gordon (1849–1922) – irlandzki prawnik i polityk, prokurator generalny Irlandii
 John Gordon (1850–1915) – brytyjski polityk
 John Gordon (1930–2000) – szkocki sędzia piłkarski
 John Gordon (1912–1981) – irlandzki duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup
 John Gordon (ur. 1958) – amerykański curler, olimpijczyk
 John Gordon (ur. 1978) – nowozelandzki badmintonista

Zobacz też 
 John Gordon Mein
 John Gordon Skellam